Väter steht für:

 Väter (2002), deutscher Film von Dani Levy
 Tatort: Väter, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2003)
 Daheim in den Bergen – Väter, deutscher Fernsehfilm von Annette Ernst (2020)

Siehe auch:
 Väter und Söhne (Begriffsklärung)
 Haus der Väter (Begriffsklärung)
 Die Sünden der Väter (Begriffsklärung)
 Vater (Begriffsklärung)